11-й выпуск Тура Юты — шоссейной многодневной велогонки по дорогам американского штата Юта. Гонка состояла из 7 этапов и проводилась с 3 по 9 августа 2015 года в рамках UCI America Tour 2015 (категория 2.HC). 

Победителем гонки, выиграв шестой этап, стал американский велогонщик Джо Домбровски из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 3 команды мирового тура. Также были приглашены 5 проконтинентальных команд и 8 континентальных. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Юты 2015 на FirstCycling
 

2015 год в велоспорте
Спорт в США в 2015 году
Август 2015 года